«Проспе́кт Гага́рина» (, ) — 5-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Холодногорско-Заводской линии метро между станциями «Площадь Конституции» и «Спортивная». Названа в честь одноимённого проспекта

Месторасположение 
Станция располагается на пересечении проспекта Гагарина и улицы Вернадского, к югу от Гимназической набережной. Станция является частью крупного пересадочного узла: в непосредственной близости находятся железнодорожный вокзал Харьков-Левада, Харьковский автовокзал (АС № 1), конечная пригородных автобусов, остановка городских маршруток и троллейбусов (м-ты 3, 5, 6, 49).

Технические данные 
Станция колонного типа, мелкого заложения. Пущена в эксплуатацию 23 августа 1975 года. К услугам пассажиров предоставлены 2 вестибюля.
Восточнее станции с обоих путей имеется съезд на ССВ, ведущую к станции «Метростроителей имени Ващенко» Алексеевской линии Харьковского метрополитена, вследствие чего при необходимости станция может использоваться как оборотная.

Факты 
 При входе с восточного вестибюля станции на платформу находится декоративное витражное панно, на котором изображён космонавт на фоне космических объектов.
 Проектное название станции было «Левада», и в связи с этим, художники-декораторы сделали оформление станции в традиционном стиле украинского народного искусства, были сделаны мозаики различных трав и цветов, украшенные оригинальными росписями. Однако, начальство области отказалось от данного оформления.

Галерея

Литература 
 Харьков: Архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель / [Сост. А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц].- Х.: Прапор, 1985. — 151 с, ил.

Примечания

Ссылки 
 «Проспект Гагарина» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен. 
 Станция метро «Проспект Гагарина» на сайте Викимапия.
 Алексеевская линия метро в Харькове планировалась наземной

Станции Харьковского метрополитена
Холодногорско-Заводская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1975 году